pauza ćwierćnutowa
 dywiz